Außeregg ist der Name folgender Orte:

 Außeregg (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Ortschaft in der Gemeinde St. Veit in Defereggen, Osttirol
 Außeregg (Gemeinde Strallegg), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Strallegg, Bezirk Weiz, Steiermark